Termín satelit má několik významů:

 Satelit neboli družice, přirozené nebo umělé těleso obíhající ve vesmíru
 Satelitní stát je politologický termín pro stát, který je na jiném závislý 
 Satelit, hovorové označení pro parabolickou anténu nebo satelitní přijímač
 Satelitní město či vesnice – menší sídlo silně závislé na blízkém velkém městě
 Satelitní reproduktor – postranní reproduktor zvukové sestavy
 Ozubené kolo v konstrukci mechanického diferenciálu
 Satelit a metropole – dvě kategorie teorie závislosti Andre Gunder Franka
 Satelit/Parabola – český časopis
Satelit (Hvězdná brána) – epizoda seriálu Hvězdná brána

biologie
 Satelit (virus) – subvirální částice, která může s pomocí jiného viru způsobit infekci
 Satelit (chromozom) – okrajová, volně připojená část chromozomu
 Satelitní DNA – DNA s množstvím repeticí

Externí odkazy